Blackford – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Dumfries and Galloway
 Blackford – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Blackford – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie Perth and Kinross
 Blackford (Sedgemoor) – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Blackford (Shropshire) – miejscowość w dystrykcie Shropshire, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Blackford (South Somerset) – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Blackford (West Somerset) – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Blackford Bridge – miejscowość w dystrykcie Bury, w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)